Austria:
 Atzbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Osoby:
 Rainer Atzbach – niemiecki archeolog